Wisconsin Avenue Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Wisconsin Avenue Historic District (Waukesha, Wisconsin), NRHP-ID 83004362
 Wisconsin Avenue Historic District (Neenah, Wisconsin), NRHP-ID 84003827